Ахалцихская епархия Эчмиадзинского патриархата Армянской Апостольской церкви () — упразднённая епископская епархия Армянской Апостольской церкви бывшая в составе Эчмиадзинского патриархата с центром в городе Ахалцха (Ахалцихе).

Территория упразднённой Ахалцийской епархии сегодня входит в состав Грузинской епархии Армянской Апостольской церкви на территории Республики Грузия.

История 

В юрисдикцию Ахалцихскойепархии входили территории Ахалцихского и Ахалкалакского уездов Российской империи. По данным на 1911 год количество верующих Армянской Апостольской церкви — 90.000, общин — 71, а также верующих Армянской Католической церкви — 10.000. 

Епархия имела 67 церквей.

См. также 

 Список армянских храмов Грузии
 Магакия Орманян
 Грузинская епархия ААЦ

Примечания 

Упразднённые епархии Армянской Апостольской церкви
†
†
Ахалцихе
Ахалкалаки